Рассошина — название рек в России:

 Рассошина (приток Левой) — в Камчатском крае
 Рассошина (приток Кульки) — в Камчатском крае
 Рассошина (приток Тигиля) — в Камчатском крае
 Рассошина (приток Сопочной) — в Камчатском крае
 Рассошина (приток Анываяма) — в Камчатском крае
 Рассошина (приток Майхана) — в Иркутской области
 Рассошина (приток Метешихи) — в Бурятии
 Рассошина (приток Курыгачи) — в Бурятии